Иза Шалвовна Гигошвили (; ) — советская грузинская актриса театра и кино. Народная артистка Грузинской ССР (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1979).

Биография 
Родилась в 1938 году в Тбилиси, Грузинская ССР, СССР.

Окончила актёрский факултет Тбилисского театрального института, класс Мхаила Туманишвили.

На протяжении 40 лет — с 1963 года и до конца жизни — актриса Тбилисского театра им. Ш. Руставели. 

В 1979 году стала лауреатом  Государственной премии СССР за исполнение роли в спектакле «Кавказский меловой круг» по пьесе Бертольда Брехта, поставленном режиссёром Робертом Стуруа на сцене театра.

В 1981 году удостоена звания Народной артистки Грузинской ССР.

Умерла в 2003 году.

Личная жизнь 
Ещё студенткой в гостях в Белоруссии у родственников познакомилась с первым мужем Аркадием Прокопчуком, сыном академика А. Я. Прокопчука.

Второй раз вышла замуж в 1967 году за режиссёра Мераба Тавадзе.

Фильмография 
 1973 — Я и мои соседи — эпизод
 1974 — Спелые гроздья — Ирма
 1976 — Ожившие легенды — эпизод
 1977 — Берега — жена Будара
 1982 — Закон вечности — Марго
 1982 — Молодыми остались навсегда — эпизод
 1984 — Рассказ бывалого пилота — Этери
 1992 — Кроткая — эпизод

Ссылки 
 იზა გიგოშვილი // Энциклопедия «Грузия», Том 1, 1997. — стр. 615—616.
 იზა გიგოშვილი // Первый канал Грузинского телевидения, 16.02.2020

Выпускники Тбилисского театрального университета
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели